é um estilo de caratê que foi fundado em 1939 por Ryusho Tomoyori.

História 
Em 1905, nasce Ryusho Tomoyori. O mestre começa a aprender a arte marcial Te aos cinco anos de idade, em Oquinaua, na cidade de Mutobu, com os mestres Ahagon e Arakiri (também dominavam a arte marcial "Nampa Ken", vinda do sul da China).

Aos quatorze anos, começa a treinar com o mestre Chojun Miyagi (fundador do estilo Goju-ryu), em Osaca. Aos 22, passa a treinar com mestre Kenwa Mabuni (fundador do estilo Shito-ryu).

A denominação Kenyu-Ryu deve-se à junção de ken (do nome de seu professor Kenwa Mabuni) e yu (pronúncia de Tomo em Japonês de Tomoyori), e Ryu significando "estilo".

O chefe atual do estilo é Ryuchiro Tomoyori, filho de Ryusho Tomoyori.

Ryuchiro foi sensei de Akio Yokoyama, que em 1965 embarcou em um navio com destino ao Brasil. Em 1967, Akio Yokoyama funda a academia Tenri Dojô de caratê no centro da cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais.

Ryusho Tomoyori estudou com mestre Miyagui na cidade de Naha, responsável pela linha Naha-te, portanto, parte da raiz do estilo Kenyu Ryu.

No Brasil 
A história do estilo Kenyu-Ryu no Brasil e em Minas Gerais, começa com a chegada de Sensei Akio Yokoyama no porto de Santos, São Paulo, vindo diretamente do Japão, recém formado na Universidade de Tenri. Em Tenri formou-se em Ciências Contábeis e Administrativas, onde treinou Karatê, graduando-se 4º dan, sendo campeão Universitário.

Com a intenção de divulgar sua arte, em seu pensamento jovem e arrojado, resolveu sair de sua pátria e vir para o Brasil, onde outros mestres japoneses já o tinham feito. Tudo isto em agosto de 1965. No mesmo dia dirige-se à Capital paulista instalando-se no bairro da Liberdade (Colônia Japonesa), passa uma noite e imediatamente no outro dia se dirige à Belo Horizonte – MG, pois sua intenção em outro país não era de conviver com colonos japoneses, e sim, com brasileiros.

Foi para Belo Horizonte, por saber que tinha um clima ameno e agradável, e também por ter ouvido dizer que uma firma siderúrgica do Japão tinha-se instalado em Minas Gerais. (YAHATA – USIMINAS).

Em Outubro desse mesmo ano, começa a visitar academias de arte marcial, na cidade de Belo Horizonte, pedindo para iniciar aulas de caratê, mas infelizmente todas recusam, mostrando desinteresse pela arte. Apenas uma academia de Judô ” Samurays Gim “, administrada pôr Márcio Braga, acredita e cede espaço a Sensei Akio, tendo início assim o Karatê em Minas Gerais.

Dois anos depois, ou seja no ano de 1967, sai do Samurays para fundar a sua própria academia a TENRI DOJO, localizada no centro de Belo Horizonte, que funcionou durante mais de 25 anos. Sentindo a necessidade de divulgar o Karatê como esporte, em 1970 funda a Federação Mineira de Karatê, com o apoio do presidente da Federação Mineira de Pugilismo o Prof. Shober, o artista plástico Jarbas Juarez, idealizador da bandeira e escudo, ficando a parte jurídica do estatuto com o advogado Salomão Cateb.

Importante frisar que com todos esses suportes a nossa federação pode participar do campeonato brasileiro desde o seu primeiro evento.

Mais tarde com a formação de faixas pretas, Sensei Akio fundou a “Associacao Kenyu Ryu Karate Kempo do Brasil -AKKB”, e no desdobramento de seu trabalho na América Latina, criou a PKKU “Panamerican Karate Kenyu-Ryu Union”.

Akio era professor da Academia Freizer, ministrando aulas para veteranos e organizando a disseminação do Karatê-DO junto às diversas associações de Minas Gerais, Brasil e outros países até 23 de Março de 2012, quando faleceu em Belo Horizonte.

Características 
O estilo tem um jovem dragão no escudo, a caracteristica de jovem atribuida a ele se deve pela necessidade de amadurecer e crescer.

Devido à influência de linhas e estilos o caratê Kenyu-Ryu tem uma característica forte nos movimentos circulares e de esquivas, tornando-o assim muito técnico e complexo.

Estilos de caratê